Charles Bagot – politico e diplomatico inglese
 Jean-Claude Bagot – ex ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 John Bagot Glubb, noto come Glubb Pascià – generale britannico
 Yoann Bagot – ex ciclista su strada francese
 William Bagot, I barone Bagot – politico inglese
 William Bagot, II barone Bagot – nobile inglese
 William Bagot, III barone Bagot – politico inglese